USS Tallahassee — низка кораблів ВМС США, названих на честь міста Таллахассі у штаті Флорида.

 USS Florida — монітор типу «Арканзас». У 1908 році перейменований на «USS Tallahassee». На службі протягом 1903-1922 років.
 USS Tallahassee (CL-61) — легкий крейсер типу «Клівленд», у процесі будівництва перебудований на авіаносець USS Princeton (CVL-23) типу «Індепенденс». Потоплений в жовтні 1944 року в битві в затоці Лейте
 USS Tallahassee (CL-116) —  легкий крейсер типу «Фарго». Закладений 31 січня 1944 року, але у 1945 році будівництво скасоване.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни